Vesterkær kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Vesterkær (Brorstrup Sogn) – en bebyggelse i Brorstrup Sogn, Rebild Kommune
 Vesterkær (Enslev Sogn) – en bebyggelse i Enslev Sogn, Norddjurs Kommune
 Vesterkær (Gjøl Sogn) – en bebyggelse i Gjøl Sogn
 Vesterkær (Henne Sogn) – et areal i Henne Sogn, Varde Kommune
 Vesterkær (Humlum Sogn) – en bebyggelse i Humlum Sogn, Struer Kommune
 Vesterkær (Hundborg Sogn) – en bebyggelse i Hundborg Sogn, Thisted Kommune
 Vesterkær (Jerslev Sogn) – en bebyggelse i Jerslev Sogn, Brønderslev Kommune
 Vesterkær (Næsborg Sogn) – et areal i Næsborg Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Vesterkær (Nørre Kongerslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Kongerslev Sogn, Aalborg Kommune
 Vesterkær (Sønder Lem Sogn) – en bebyggelse i Sønder Lem Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vesterkær (Tirstrup Sogn) – en bebyggelse i Tirstrup Sogn, Syddjurs Kommune
 Vesterkær - en bebyggelse i Vesterkær Sogn, Aalborg Kommune